Alexander Lüderitz ist der Name folgender Personen:

* Alexander Lüderitz (Rechtswissenschaftler) (1932–1998), deutscher Rechtswissenschaftler
 Alexander Lüderitz (Schwimmer) (* 1973), deutscher Schwimmer